Hotel Sheraton steht für:
Hotel Sheraton (Tirana)
Hotel Sheraton (Lissabon)
Sheraton Centre Toronto Hotel